

Terme 
 Hel·lenisme és un terme utilitzat per primera vegada per Johan Gustav Droysen

Grècia antiga 
 Període hel·lenístic, el període entre la mort d'Alexandre el Gran i l'annexió de Grècia a Roma
 Grècia hel·lenística, Grècia en el període hel·lenístic
 Art hel·lenístic, l'art del període hel·lenístic
 Judaisme hel·lenístic, una forma de judaisme en el món antic que va combinar tradició religiosa jueva amb elements de la cultura grega
 Filosofia hel·lenística, període de la filosofia occidental que va ser desenvolupada a la civilització hel·lenística des d'Aristòtil al Neoplatonisme
 Religió hel·lenística, sistemes de creences i pràctiques de les persones que van viure sota la influència de la cultura grega antiga durant el període hel·lenístic i l'Imperi Romà (300 aC a 300 dC)

Modernitat 
 Hel·lenisme (neoclassicisme), un moviment estètic del  i XIX a Anglaterra i Alemanya
 Hel·lenisme (religió), el sincretisme religiós del període hel·lenístic, que es va recuperar a la dècada del 1980

Vegeu també 
 Hel·lènic és sinònim de grec.
 Estudis hel·lènics
 Hel·lenització, l'expansió de la cultura grega a altres pobles

Pàgines de desambiguació